Fridrich III. Míšeňský (14. prosince 1332, Drážďany – 21. května 1381, Altenburg) byl durynský lankrabě a míšeňský markrabě.

Život 
Narodil se jako nejstarší syn Fridricha II. Míšeňského a Matyldy, dcery Ludvíka Bavora.

Po otcově smrti v roce 1349 převzal vládu a stal se poručníkem mladších bratrů Viléma a Baltazara. Začali společně vládnout roku 1368, poté se ve vládě střídali. V roce 1379 si majetky rozdělili. Po Fridrichově smrti, byla Míšeň rozdělena mezi jeho tři syny a Durynsko zdědili jeho bratři.

Rodina 
Fridrich se oženil s Kateřinou z Hennebergu, dědičkou Koburgu, Neustadtu, Sonnebergu, Neuhausu, Rodachu, ad., dcerou hraběte Jindřicha IV. z Hennebergu. Měli spolu čtyři syny.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové
Míšeňská markrabata
Durynská lantkrabata
Pohřbení v klášteře Altzella
Narození 14. prosince
Narození v roce 1332
Narození v Drážďanech
Úmrtí 21. května
Úmrtí v roce 1381
Úmrtí v Altenburgu
Muži